Lontra - um mamífero da família dos mustelídeos
Ribeirão Lontra - um rio brasileiro do Estado de Mato Grosso do Sul

Localidades

Lontra (Minas Gerais)
Salto do Lontra, município do Paraná

Desambiguação
Desambiguações de topônimos